Griesbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Griesbaum (* 1932), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Rainer Griesbaum (* 1948), deutscher Jurist